Eupatoria poate avea urmăroarele semnificații
 Localitatea Eupatoria din Crimeea
 Bătălia de la Eupatoria din războiul Crimeeii.